Нурмойла () — село в Олонецком районе Карелии России. Входит в состав посёлка Ильинский на территории Ильинского сельского поселения.

География 
Село находится в 22 км к западу от Олонца, преимущественно на правом берегу реки Олонки, в 3.5 км от её впадения в её Ладожское озеро.

Транспорт

Автомобильное сообщение 
Через южную окраину села проходит автодорога  «Олонец — Питкяранта — Леппясилта».

Железная дорога 
Вблизи села расположен остановочный пункт 150 км перегона Видлица — Ильинская линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Достопримечательности 
На окраине села у шоссе  расположен объект культурного наследия, памятник истории регионального значения — могила младшего лейтенанта Евгения Михайловича Садофьева (1912—1941), участника Великой Отечественной войны, командира взвода разведки артиллерийского дивизиона 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения, погибшего на оборонительном рубеже у реки Тулоксы 10 августа 1941 г.

Примечания 

Населённые пункты Олонецкого района